Der Begriff Hadejia bezeichnet:

 Hadejia (Nigeria), eine Stadt und Verwaltungsbezirk in Nigeria
 Hadejia (Fluss), einen Fluss in Nigeria